Sumner High School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sumner High School (Georgia), NRHP-ID 96001035
 Sumner High School (Iowa), NRHP-ID 04000597 
 Sumner High School and Athletic Field, in Kansas, NRHP-ID 05000974
 Charles Sumner High School, in Missouri, NRHP-ID 88000469